Drift kan henvise til flere emner:

Virksomhedsdrift - det at drive en virksomhed, anskuet som praksis eller fag
Drift (psykologi) - en psykologisk trang til at gøre noget (f.eks. seksualdriften)